Леони́д Лурье́:
 Лурье, Леонид Зиновьевич (1918—1992) — учёный в области деревообрабатывающей промышленности, доктор технических наук, профессор.
 Лурье, Леонид Израилевич (1949—2018) — российский учёный, доктор педагогических наук.
 Лурье, Леонид Эммануилович (Арон Лурье, 1910—1983) — литовский советский режиссёр, актёр и педагог.